Веронік Наум-Ґрапп (фр. Véronique Grappe-Nahoum) — французька вчена-антрополог. 
 Вендель Діттерлін, Вендель Діттерлін Старший (нім. Wendel Dietterlin, справжнє ім'я Вендлінг Ґрапп (Wendling Grapp), 1550, Пфуллендорф — 1599, Страсбург) — німецький художник-маньерист.